Исмайл эвл − бывший ауховский хутор в Казбековском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на севере от села Пхарчхошка (современный Ленинаул Казбековского района.

История 
Исмайл эвл был основан чеченцем-аккинцем Исмайлом. с Чеченского переводится, как «аул Исмайла».

Примечания 

Казбековский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана